Plaats in Indonesië
 Nunmafo (Amabi Oefeto Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Nunmafo (Insana), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara